Peter Martin Jewitt mas conhecido como Peter Abbay (Brooklyn, 3 de maio de 1966) é um ator americano que já apareceu em vários programas de TV, como House MD, Punk'd e Another World. Em 2006, ele co-estrelou no filme independente Manhattan Minute. Ele também foi o banqueiro anônimo na versão estsdunidense de Deal or No Deal durante a sua execução.

Filmografia

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)